Европско првенство у кајаку и кануу на мирним водама 2011. одржано је у Београду, на Ади Циганлији , од 17. до 19. јуна 2011. године.

Табела медаља

Резултати

Мушкарци

Кану

Кајак

Жене

Кану

Кајак

Референце

Кајак и кану
Међународна спортска такмичења у Београду